Salzano puede riferirse a :

Lugares
 Salzano, localidad y comune italiana de la provincia de Venecia.
 Liberato Salzano, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.

Personas
 Daniel Salzano (1941-2014), periodista, poeta y escritor argentino.
 Giulia Salzano (1846-1929), religiosa católica y santa italiana.